KNP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Capanda (Angola)